Белогорьевский сельский совет () — входит в состав
Ореховского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Белогорье.

История 
 1923 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Белогорье 
 с. Луговское 
 с. Новопокровка

Примечания